Apologize – singolo degli OneRepublic del 2007
 Apologize – singolo di Grandson del 2019